Bajramow oder Bayramov ist der Familienname folgender Personen:

 Durdy Bayramov (1938–2014), turkmenischer Akademiker und Künstler
 Əfqan Bajramow (* 1983), aserbaidschanischer Gewichtheber
 Jeyhun Bayramov (* 1975), aserbaidschanischer Jurist und Diplomat
 Kamal Bayramov (* 1985), aserbaidschanischer Fußballtorhüter
 Rövşən Bayramov (* 1987), aserbaidschanischer Ringer